Schwarze Milch steht für:

 Schwarze Milch, deutscher Spielfilm von Uisenma Borchu (2020)

 Schwarze Milch, Originaltitel: Melnais piens,  Theaterstück von Alvis Hermanis (2010)
 Schwarze Milch …, Anfang des ersten Verses des Gedichts Todesfuge von Paul Celan (1944/45)